Fearnley est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Carl Fredrik Fearnley (1818-1890), astronome norvégien ;
 James Fearnley (1954-), musicien anglais ;
 Jan Fearnley, autrice et illustratrice anglaise ;
 John Fearnley (1914-1994), metteur en scène ;
 Kurt Fearnley (1981-), athlète handisport australien ;
 Neill Fearnley, réalisateur et producteur au cinéma :
 Thomas Fearnley (1802-1842), peintre norvégien.

Divers 
 Musée d'art contemporain Astrup Fearnley

Patronyme anglais